Der Name Sonnenstadt steht für
 Heliopolis (altgriechisch Ἡλιούπολις) im antiken Unterägypten
 Ilioupoli (griech. Ηλιούπολη), eine Stadt südöstlich von Athen
 La città del Sole, eine Staatsutopie von Tommaso Campanella 

Titel oder Titelbestandteil:
 Der Architekt der Sonnenstadt, ZDF-Fernsehfilm 1979
 Die Sonnenstadt. Ein Roman aus der Zukunft (1922/2100), Utopie Jakob Vetschs 
 Minsk. Sonnenstadt der Träume, Artur Klinau, 2006.
 Die Sonnenstadt (Zand) (1949), Roman von Herbert Zand
Stadt der Sonne steht für
 Magas (Inguschetien) 
 Pilsen im Jahr 1417, Projekt des Václav Koranda 

Siehe auch:
 Sun City